Abdúlino - Абдулино  - és una ciutat de la província d'Orenburg, a Rússia.

Població

Enllaços externs 
  Informacions i nombroses fotografies
  Cartes topogràfiques

Ciutats de la província d'Orenburg